Roter Tropfen steht für:

 Roter Tropfen (Fränkischer Albverein), Fernwanderweg in Mittelfranken von Ansbach nach Riedfeld (Neustadt an der Aisch)
 Roter Tropfen (Steigerwaldklub), Wanderweg in Mittelfranken vom Heidebuck (448 m) bei Weigenheim nach Neustadt an der Aisch